Fotbalul face parte din programul Jocurilor Asiatice din 1951. A fost inițial o competiție destinată doar bărbaților, din 1990 însă fiind adăugat și turneul dedicat fotbalului feminin.

De la Jocurile Asiatice din 2002 a fost instalată o limită maximă de vârstă de 23 de ani, la fel ca la Jocurile Olimpice. Totuși pot fi convocați și trei fotbaliști care depășesc limita de vârstă.

Turneul masculin
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%; text-align:center; width:100%" cellpadding=2 cellspacing=0

|- bgcolor=#C1D8FF
!rowspan=2 width=5%|An
!rowspan=2 width=10%|Gazdă
!width=1% rowspan=35 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|Finala
!width=1% rowspan=35 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|Locul trei
|- bgcolor=#EFEFEF
!width=15%|Medalia de aur
!width=10%|Scor
!width=15%|Medalia de argint
!width=15%|Medalia de bronz
!width=10%|Scor
!width=15%|Locul patru

|- bgcolor=#F5FAFF
|1951 detalii
|  New Delhi, India
|
|1–0
|
|
|2–0
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|1954 detalii
|  Manila, Filipine
|
|5–2
|
|
|5–4
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|1958 detalii
|  Tokyo, Japonia
|
|3–2
|
|
|4–1
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|1962 detalii
|  Jakarta, Indonezia
|
|2–1
|
|
|4–1
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|1966 detalii
|  Bangkok, Thailanda
|
|1–0
|
|
|2–0
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|1970 detalii
|  Bangkok, Thailanda
|  
|0–0 d.p.1
|
|
|1–0
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|1974 detalii
|  Tehran, Iran
|
|1–0
|
|
|2–1
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|1978 detalii
|  Bangkok, Thailanda
|  
|0–0 d.p.1
|
|
|1–0
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|1982  detalii
|  New Delhi, India
|
|1–0
|
|
|2 - 02
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|1986 detalii
|  Seul, Coreea de Sud
|
|2–0
|
|
|5–0
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|1990 detalii
|  Beijing, China
|
|0–0 d.p.  (4–1) pen
|
|
|1–0
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|1994 detalii
|  Hiroshima, Japonia
|
|4–2
|
|
|2–1
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|1998 detalii
|  Bangkok, Thailanda
|
|2–0
|
|
|3–0
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|2002 detalii
|  Busan, Coreea de Sud
|
|2–1
|
|
|3–0
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|2006  detalii
|  Doha, Qatar
|
|1–0
|
|
|1–0 d.p.
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|2010  detalii
|  Guangzhou, China
|
|1-0
|
|
|4-3
|
|}

1 Titlul a fost împărțit. 
2 Arabiei Saudite i-a fost acordat locul trei după ce Coreea de Nord a primit o suspendare de doi ani pentru agresarea oficialilor în semifinale.

Tabelul medaliilor

* = gazdă# = Taipeiul Chinez este cunoscut ca Taiwan după 1979, și Republica Chineză desprinsă de ea.Turneul feminin
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%; text-align:center; width:100%" cellpadding=2 cellspacing=0

|- bgcolor=#C1D8FF
!rowspan=2 width=5%|An
!rowspan=2 width=10%|Gazdă
!width=1% rowspan=35 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|Finală
!width=1% rowspan=35 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|Locul trei
|- bgcolor=#EFEFEF
!width=15%|Medalia de aur
!width=10%|Scor
!width=15%|Medalia de argint
!width=15%|Medalia de bronz
!width=10%|Scor
!width=15%|Locul patru|- bgcolor=#F5FAFF
|1990  detalii|  Beijing, China
|
|
|
|
|
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|1994  detalii|  Hiroshima, Japonia
|
|2–0
|
|
|
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|1998  detalii|  Bangkok, Thailand
|
|1–0
|
|
|2–1
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|2002  detalii|  Busan, Coreea de Sud
|
|
|
|
|
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|2006  detalii|  Doha, Qatar
|
|0–0 d.p.  (4–2) pen
|
|
|2–0
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|2010  detalii|  Guangzhou, China
|'''
|1–0
|
|
|2–0
|
|} Turneu jucat într-o singură grupă  Decis după locul ocupat în clasamentul grupei

Tabelul medaliilor

* = gazdă''

Asian Games Statistics

Mens General Statistics (1951 - 1998)+(2002 - 2014)

As end of 2014 Asian Games.

Mens General Statistics (1951 - 1998)

As end of 1998 Asian Games.

Mens General Statistics (2002 - 2014)

As end of 2014 Asian Games.

Womens General Statistics (1990 - 2014)

As end of 2014 Asian Games.

Legături externe
  Fotbalul la Jocurile Asiatice la rsssf.com

Fotbal în Asia
Competiții internaționale de fotbal